Lenwebbia kan syfta på:

 Lenwebbia (djur) – ett släkte snäckor
 Lenwebbia (växter) – ett släkte växter